Onderdistrict in Indonesië
 Sungai Penuh (onderdistrict), een onderdistrict van de stadsgemeente Sungai Penuh in de provincie Jambi
Plaats in Indonesië
 Sungai Penuh (stad), een stadsgemeente in de provincie Jambi